Борст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борст, Ганс Георг (род. 1927) — крупнейший европейский кардиоторакальный хирург, профессор хирургии в медицинском университете Ганновера.